Парменац се може односити на:
 Парменац, насељено место у општини Чачак
 Парменац, језеро у близини истоименог села